HDS steht für:
 Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol 
 Handels- und Dolmetscherschule
 Hardal Supra (moderner HSS: Kobalt substituiert durch Aluminium)
 Hauptverband der Deutschen Schuhindustrie
 HDS (Automarke), britische Automarke
 HTTP Dynamic Streaming, ein Format von Adobe, um MP4-Dateien zu übertragen
 Hitachi Data Systems, siehe Hitachi (Unternehmen)#Geschichte und Entwicklung 
 Human Design System
 Hochschuldidaktisches Zentrum Sachsen
 Hochschulinitiative Demokratischer Sozialismus
 Hydrodesulfurierung, die Entschwefelung von Mineralölprodukten durch Hydrierung (Reaktion der Schwefelverbindungen mit Wasserstoff)

hds steht für:
 Honduranische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

HDS